

Botanique 
 L'Orme, arbre du genre Ulmus. 
 L'Orme ailé (Ulmus alata)
 L'Orme anglais (Ulmus procera)
 L'Orme cèdre (Ulmus crassifolia)
 L'Orme champêtre (Ulmus minor)
 L'Orme de Chine (Ulmus parvifolia)
 L'Orme de Sibérie (Ulmus pumila)
 L'Orme d'Amérique (Ulmus americana)
 L'Orme diffus (Ulmus laevis)
 L'Orme liège (Ulmus thomasii)
 L'Orme glabre (Ulmus glabra)
 L'Orme rouge (Ulmus rubra)
 L'Orme liège (Ulmus thomasii)
 en dehors des ormes vrais du genre Ulmus: L'Orme du Caucase ou Faux Orme de Sibérie (Zelkova carpinifolia).

Toponyme 

 Orme, une municipalité du Tennessee aux États-Unis.
 L'Orme, un torrent toscan, affluent de l'Arno.
 
 Rivière aux Ormes, un affluent de la rivière Huron (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Flavien et Saint-Janvier-de-Joly et Val-Alain, dans la MRC de Lotbinière, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
Rivière à l'Orme, un affluent du lac des Deux Montagnes, coulant dans  Pierrefonds (Montréal) et de Senneville (Québec), dans la ville de Montréal, au Québec, au Canada.
Quartier de l'Orme dans la ville dans la ville de Saint-Dié-des-Vosges.

Patronyme, sigle ou pseudonyme 

 Eliza Orme (1848-1937), une avocate britannique.
 Robert Orme (1728-1801), un historien anglais. 
 Stuart Orme (1954-), un réalisateur britannique.

Sigle 

 ORME : Observatoire et réseau des métiers et emplois de l'environnement, animé par l'Institut français de l'environnement (Ifen).

Musique 
 Le Orme, groupe italien de rock psychédélique et de rock progressif.

Voir aussi 
 L'Orme du Caucase, un recueil de nouvelles de Jirō Taniguchi
 

Patronyme anglais